Адриан Иванович Блументаль (Блюменталь) (; 1804—1881) — российский врач, писатель и переводчик.

Биография 
Родился  года в Курляндской губернии  года; сын доктора медицины Иоганна Генриха Блументаля. Учился сначала в Гёттингенском, а затем (1824—1826) в Дерптском университете, где в 1826 году получил степень доктора и был оставлен в качестве ассистента при университетской клинике.

В 1828 году был утверждён экстраординарным профессором Харьковского университета по кафедре повивального искусства. Был секретарём (1831—1833) и деканом отделения врачебных и медицинских наук Харьковского университета (1831—1835).

С 1837 года был инспектором и главным врачом Голицынской больницы в Москве. Также с 1850 года служил главным врачом московского воспитательного дома.

В 1841 году пожалован в дворянское достоинство. В 1850 году был назначен главным врачом Московского воспитательного дома.

С 1843 года А. И. Блументаль — президент московской евангелической консистории и почётный опекун.

Им был написан «Курс патологии» (на латинском языке), а также ряд статей, напечатанных в разных медицинских журналах. Кроме того были напечатаны его стихотворения: «Herbstblumen» (, 1873), «Liederkranz» (М., 1876); на немецкий язык он перевёл Евгения Онегина (, 1878). Он перевёл на немецкий язык Катехизис митрополита Филарета (1850), «Руководство к изучению православного богословия» митрополита Макария и «Историю русской церкви» архиепископа Филарета.

Умер  года в Ялте.

Жена — дочь генерал-лейтенанта И. И. Бриземан фон Неттинга, Аделаида Вильгельмина. У них было 5 сыновей и три дочери.

Примечания

Литература 
 
 
 Блументаль 1837. III // Родословная книга дворянства Московской губернии. Дворянство жалованное и выслуженное: А—И / под ред. Л. М. Савёлова. — : Изд. Московского дворянства, 1914. — С. 131
 Абашник В. А. Харьковская университетская философия (1804—1920): монография. — Харьков: Бурун и К, 2014. — С. 602—605.

Медики Российской империи
Переводчики Российской империи
Выпускники медицинского факультета Императорского Дерптского университета